

Philosophie 

 Sensible : ensemble des impressions et des représentations susceptibles d’être ressentis.

Musique 
 Sensible, ou « note sensible » : septième degré d'une gamme.
 Sensible : album de Sylvie Vartan ; une chanson de cet album porte le même titre.

Voir aussi

Articles connexes 
 En informatique, information sensible : une information ou une connaissance qui, si elle est révélée au public, nuirait aux entités qu'elle concerne.
 En chimie, chaleur sensible : énergie thermique dont le transfert ne met en œuvre aucun changement d'état, par opposition à chaleur latente.
 En statistique et médecine, sensibilité et spécificité d'un test : mesure de sa valeur prédictive (un test plus ou moins sensible, plus ou moins spécifique).